Balsa Nova kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Balsa Nova (ort), Paraná, 
 Balsa Nova (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar